La paille, un produit agricole.
 La paille, un ustensile pour boire.
 La paille, un matériau de construction.
 Paille, une teinte de couleur jaune.
 Une paille est une pâtisserie à base de pâte feuilletée et de confiture.
 Une paille, un défaut dans une pièce de fonderie.
 Une Paille d'or est une gaufrette fourrée à la framboise fabriquée par la biscuiterie française LU.

Personnes
 Stéphane Paille (1965-2017), joueur de football français.
 Paille (1982-), chanteur de reggae/dancehall français.

Voir aussi
 L'Amant de paille, film français.
 Vin de paille, vin français.
 Gratte Paille, fromage français.
 Courte paille, méthode de tirage au sort.
 La paille et la poutre, expression provenant du Nouveau Testament.
 Paille au vent est une nouvelle de l'écrivain de science-fiction Greg Egan,